Se også 820 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 

20
Artikler om enkelte år